Aldea kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Aldea (ö),

Mexiko 

 La Aldea, Silao de la Victoria, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar